Феодоровский монастырь — название нескольких русских православных монастырей:

 Феодоровский монастырь (Городец)
 Троице-Феодоровский монастырь в Казани
 Федоровский монастырь (Киев)
 Феодоровский монастырь (Москва)
 Феодоровский монастырь (Переславль-Залесский)
 Воскресенско-Фёдоровский монастырь в с. Сергееве Ивановской области
 Феодоровский монастырь (Тверь)